Tokara steht für:

 Tokara-Inseln, japanische Inseln
 Tokara-Pony, eine japanische Pferderasse